Sveinsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Sveinn. Die weibliche Entsprechung ist Sveinsdóttir (Tochter des Sveinn).

Namensträger 
 Ásmundur Sveinsson (1893–1982), isländischer Bildhauer
 Atli Heimir Sveinsson (1938–2019), isländischer Komponist und Dirigent
 Brynjólfur Sveinsson (1605–1675), isländischer lutherischer Bischof
 Geir Sveinsson (* 1964), isländischer Handballspieler und -trainer
 Gunnar Bragi Sveinsson (* 1968), isländischer Politiker
 Jón Sveinsson (1857–1944), isländischer Schriftsteller und Jesuit
 Ragnar Sveinsson (* 1994), isländischer Fußballspieler
 Sigurbergur Sveinsson (* 1987), isländischer Handballspieler
 Sigurður Sveinsson (* 1968), isländischer Handballspieler 
 Sigurður Valur Sveinsson (* 1959), isländischer Handballspieler

Siehe auch:
 Svensson

Patronym
Isländischer Personenname